Eredivisie 2016/17 (mannenvoetbal)
 Eredivisie 2016/17 (vrouwenvoetbal)